В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Туре́цкой Респу́блике значится 19 наименований  (на 2021 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 16 объектов включены в список по культурным критериям, 2 объекта — по смешанным критериям. 8 объектов признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), 2 объекта признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii). Кроме этого, по состоянию на 2021 год, 85 объектов на территории Турции находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Турецкая Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 16 марта 1983 года. Первые три объекта, находящиеся на территории Турции были занесены в список в 1985 году на 9-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Турции в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

Примечания

См. также 

 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе

Ссылки 
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия
 Всемирное наследие ЮНЕСКО на русском языке
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Турции

Турция
Всемирное наследие